«Стрела» — судно военно-морского флота Болгарии.

Описание судна 
Судно представляло собой безмоторную двухмачтовую яхту с деревянным корпусом и гафельным парусным вооружением.

Экипаж судна составлял 6 человек, также на борту могло находиться от 18 до 20 практикантов.

История службы 
Яхта «» была построена в 1886 году во Франции.

В 1890 году яхта была куплена правительством Болгарии, доставлена в страну, зачислена в состав Черноморской флотилии, а затем получила новое название — «Стрела».

Базировалась в Варне. В 1900 году в Варну было переведено Морское училище, после чего яхта была передана училищу в качестве учебного судна.

Во время первой мировой войны яхта числилась в составе флота, но в боевых действиях участия не принимала.

В качестве учебного судна для подготовки будущих офицеров военно-морского флота яхта использовалась до 1941 года, когда по результатам осмотра корпуса было установлено, что дальнейшая эксплуатация судна невозможна. Вслед за этим яхта была исключена из состава флота.

Примечания

Литература 
 
 
 

Учебные корабли Болгарии